Михаил Михайлович Друцкий-Соколинский (; около 1540 — 1621) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

Представитель русско-литовского княжеского рода, ветви князей Друцких.

В 1591-1605 служил маршалком оршанским, затем - каштеляном витебским (1605—1613), воеводой полоцким (1613—1621) и воеводой смоленским (1621).

В 1597 году получил в ленное владение езерищанское староство (ныне в составе Городокского района (Витебская область Беларуси).

Ссылки 
 Michał Drucki-Sokoliński h. Druck

Воеводы полоцкие
Воеводы смоленские
Каштеляны витебские
Михаил